

Віннеконн — місто, штат Вісконсин
 Віннеконн — селище, штат Вісконсин